São João Baptista (in Portugal) und São João Batista (in Brasilien) steht für:

São João Baptista ist der Name folgender Orte:
 São João Batista (Maranhão), Gemeinde im Bundesstaat Maranhão, Brasilien
 São João Batista (Santa Catarina), Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien
 São João Batista do Glória, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 São João Baptista (Boa Vista), Gemeinde der Insel Boa Vista, Kap Verde
 São João Baptista (Brava), Gemeinde der Insel Brava, Kap Verde
 São João Baptista (Santiago), Gemeinde der Insel Santiago, Kap Verde
 São João Baptista (Santo Antão), Gemeinde der Insel Santo Antão, Kap Verde
 São João Baptista (Beja), Gemeinde im Kreis Beja, Portugal
 São João Baptista (Campo Maior), Gemeinde im Bezirk Campo Maior, Portugal
 São João Baptista (Castelo de Vide), Gemeinde im Bezirk Castelo de Vide, Portugal
 São João Baptista (Entroncamento), Gemeinde im Bezirk Entroncamento, Portugal
 São João Baptista (Moura), Gemeinde im Bezirk Moura, Portugal
 São João Baptista (Porto de Mós), Gemeinde im Bezirk Porto de Mós, Portugal
 São João Baptista (Tomar), Gemeinde im Bezirk Tomar, Portugal
 São João Baptista de Airão, Gemeinde im Bezirk Guimarães, Portugal

Siehe auch: 
 São João (Begriffsklärung)
 Sankt Johannes der Täufer, zu Namensvarianten